Adolf Grugger (1975) – sciatore austriaco
 Hans Grugger (1981) – sciatore austriaco